Станислав Павлович Коровинский (1945-1999) — российский генерал-майор, активный участник контртеррористической операции на Северном Кавказе, умер при исполнении служебных обязанностей.

Биография 
Станислав Павлович Коровинский родился 24 февраля 1945 года. На протяжении многих лет служил в системе исправительно-трудовых учреждений сначала Министерства внутренних дел СССР и Российской Федерации, а затем Министерства юстиции Российской Федерации. После распада СССР внёс большой вклад в реформирование уголовно-исполнительной системы, налаживание её работы в новых условиях. В 1990-е годы занимал должность заместителя начальника Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации, курировал конвойные подразделения. Под его непосредственном руководством осуществлялась передача функций конвоирования и содержания осуждённых от Министерства внутренних дел Министерству юстиции.

С началом боевых действий на Северном Кавказе генерал-майор внутренней службы Коровинский многократно ездил в служебных командировки в Чеченскую Республику. Когда в августе 1999 года со вторжения незаконных формирований сепаратистов на территорию Республики Дагестан началась Вторая чеченская война, он принял на себя руководство действиями оперативной группировки сил Уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации. Несмотря на плохое состояние здоровья и пенсионный возраст, он лично вылетел в Дагестан, где принял активное участие в планировании операций по разгрому вторгшихся в республику боевиков, а затем и в восстановлении конституционного порядка в Чеченской Республике.

Вечером 29 декабря 1999 года Коровинский, находясь в командно-штабной машине, работал с документами. Здесь, на своём посту, он скоропостижно скончался от обширного инфаркта. Тело генерала обнаружил дежурный, обративший внимание на горящий свет. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

За долгие годы добросовестной службы на руководящих должностях в системе исполнения наказаний СССР и Российской Федерации, участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе генерал-майор внутренней службы Станислав Павлович Коровинский был награждён многими государственными и ведомственными наградами, в том числе двумя орденами Мужества.

Память 
 Приказом Министерства юстиции Российской Федерации генерал-майор внутренней службы Станислав Павлович Коровинский навечно зачислен в списки личного состава Федеральной службы исполнения наказаний.
 Имя Коровинского носит Управление по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве.
 Около здания Управления по конвоированию по городу Москве установлен памятник генералу Коровинскому.
 Имя Коровинского носит Смотр-конкурс на лучшее специальное подразделение территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний по конвоированию, проводящийся ежегодно в Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 Генералы, погибшие в Чечне

Участники Второй чеченской войны
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на Троекуровском кладбище